Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Long Sơn (Bắc Giang)
 Long Sơn (Đắk Nông)
 Long Sơn (Long An)
 Long Sơn (Trà Vinh)
 Long Sơn (Quảng Ngãi)
 Long Sơn (An Giang)
 Long Sơn (Anh Sơn, Nghệ An)
 Long Sơn (Thái Hòa, Nghệ An)
 Long Sơn (Hòa Bình)
 Long Sơn (eiland)